aborygeni – termin, którym określa się ludy rdzenne  różnych regionów
 Aborygeni – zbiorcza nazwa rdzennych ludów Australii
 Aborygeni – tradycyjna nazwa rdzennych ludów kontynentu australijskiego, Tasmanii i niektórych przyległych wysp
 Aborygeni australijscy – rdzenna ludność kontynentu australijskiego 
 Aborygeni tasmańscy – rdzenna ludność Tasmanii
 Rdzenna ludność Wysp w Cieśninie Torresa
 Aborygeni tajwańscy – zbiorcza nazwa rdzennych ludów Tajwanu
 Aborygenowie (łac. Aborigines) – według mitologii rzymskiej rdzenna ludność środkowej Italii
 „Aborygen” – piosenka zespołu Wilki